Alice, Az Aliz keresztnév régi formája

Művészet
 Alice, Alice Csodaországban és Alice Tükörországban karaktere
 Alice, 1990-es amerikai romantikus fantasy film Woody Allen rendezésben
 Alice, Avril Lavigne-dal

Helységek
 Alice Springs, város Ausztráliában
 Alice, település São Tomé és Príncipe-n
 Alice, város, megyeszékhely Texas államban (USA)

egyéb
ALICE, természetes nyelven kommunikáló beszélgetőbot
ALICE, az amerikai hadseregeben a vietnami háború idején rendszeresített személyi málházási rendszer